A 2010-es WTCC portugál nagydíj volt a 2010-es túraautó-világbajnokság ötödik fordulója. 2010. július 4-én rendezték meg az Autódromo Internacional do Algarve-n, Portimaóban.

Időmérő

Első futam 

 IT - privát versenyző

Második futam 

 IT - privát versenyző

További információk 
 Hivatalos végeredmény

Portugal
Autóversenyzés Portugáliában